Япония (яп. 日本; англ. Japan) — островное государство в Восточной Азии. Также может означать:

 «Япония»— ежегодное научное издание, издаётся российской Ассоциацией японоведов.
 «Япония» — британская музыкальная группа новой волны.

См. также 
 X Japan — японская метал-группа.